Ниже приведён перечень всех главных тренеров футбольного клуба «Заря» (Луганск).

Тренеры

Ссылки 
 
 

Заря